

Sigle 
 Barclay James Harvest – gruppo musicale britannico

Codici 
 BJH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bajhang (Nepal)